Kalmar FF is een Zweedse voetbalclub spelend in de Allsvenskan. De club is opgericht op 10 januari 1910 en speelt haar thuiswedstrijden in de Guldfågeln Arena in Kalmar.

Geschiedenis 
De vereniging werd opgericht in 1910 onder de naam IF Göta. Omdat een andere voetbalclub al deze naam had, kon de nieuwe vereniging niet deelnemen aan de competitie. Nadat de club in 1912 werd omgedoopt tot IF Gothia kon ze wel worden toegelaten. In 1918 fuseerde Gothia met Kamraterna onder de nieuwe naam Kalmar Idrottssälskap (Kalmar IS). In 1927 werd de naam gewijzigd in Kalmar Fotboll Föreningen (Kalmar FF).

Het grootste succes uit de clubhistorie werd 98 jaar na de oprichting behaald, in 2008 pakte Kalmar FF de Zweedse landstitel. Tot het eerste kampioenschap was lange tijd de tweede plek in 1985 de beste klassering van de club. Alleen Malmö FF presteerde dat seizoen beter. In 2005 behaalde Kalmar FF de derde plaats, maar moest ze in Djurgårdens IF en IFK Göteborg haar meerdere erkennen. Het bleek de opmars naar een succesvolle periode. Aan de hand van de broers Elm (Viktor, Rasmus en David) en de Brazilianen Cesar Santin en Ari eindigde de club in 2007 als tweede achter IFK Göteborg, waarbij het tot de laatste wedstrijd nog kans had om het kampioenschap te behalen. Wel werd dat jaar de Zweedse beker gewonnen. Een jaar later pakte Kalmar FF voor het eerst de Zweedse titel, voorlopig het enige kampioenschap in de clubhistorie.

In 1978 bereikte Kalmar FF voor de eerste maal de bekerfinale. Malmö FF was de tegenstander en bleek de sterkere factor. In 1981 reikte Kalmar FF opnieuw tot aan de eindstrijd, deze keer met Elfsborg IF als opponent. Aan het eind van de wedstrijd konden de supporters van Kalmar feestend de straten op, want de club won de Svenska Cupen. In 1987 boekte de club haar tweede zege in de bekerfinale door GAIS Göteborg te verslaan. De derde bekerzege werd behaald in 2007 door IFK Göteborg te verslaan. Kalmar FF stond in 2011 voor het laatst in de bekerfinale. Dat jaar was Helsingborgs IF echter te sterk.

Erelijst

Competitie
 Zweeds landskampioenschap
Winnaar (1): 2008
Tweede (2): 1985, 2007
 Superettan:
Winnaar (2): 2001, 2003
 Division 1 Södra:
Winnaar (1): 1998
Tweede (1): 1994

Beker
 Beker van Zweden
Winnaar (3): 1981, 1987, 2007
Verliezend finalist (3): 1978, 2008, 2011
 Zweedse Supercup
Winnaar (1): 2009
Verliezend finalist (1): 2008

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1. 
Namen Niveau 3:  tot 1987 Division 3; 1987-2005 Division 2; 2006-2019 Division 1.

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !!  !!  !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 1998 || bgcolor="#00ff00" |1 || 14 || Division 1 || 26 || 15 || 6 || 5 || 49 || 23 || +26 || 51 || ???
|-
| 1999 || bgcolor="#fa8072" |11 || 14 || Allsvenskan || 26 || 8 || 4 || 14 || 27 || 41 || –14 || 28 || 6.367
|-
| 2000 || 10 || 16 || Superettan || 30 || 9 || 8 || 13 || 40 || 42 || –2 || 35 || 3.114
|-
| 2001 || bgcolor="#00ff00" |1 || 16 || Superettan || 30 || 21 || 6 || 3 || 68 || 19 || +49 || 69 || 4.636
|-
| 2002 || bgcolor="#fa8072" |14 || 14 || Allsvenskan || 26 || 6 || 6 || 14 || 20 || 40 || –20 || 24 || 6.618
|-
| 2003 || bgcolor="#00ff00" |1 || 16 || Superettan || 30 || 21 || 4 || 5 || 51 || 28 || +23 || 67 || 3.495
|-
| 2004 || 5 || 14 || Allsvenskan || 26 || 10 || 10 || 6 || 27 || 18 || +9 || 40 || 7.123
|-
| 2005 || 3 || 14 || Allsvenskan || 26 || 11 || 10 || 5 || 36 || 21 || +15 || 43 || 5.937
|-
| 2006 || 5 || 14 || Allsvenskan || 26 || 12 || 5 || 9 || 39 || 30 || +9 || 41 || 5.198
|-
| 2007 || 2 || 14 || Allsvenskan || 26 || 15 || 3 || 8 || 43 || 32 || +11 || 48 || 6.220
|- 
| 2008 || bgcolor="#FFD700" | || 16 || Allsvenskan || 30 || 20 || 4 || 6 || 70 || 31 || +39 || 64 || 6.103
|-
| 2009 || 4 || 16 || Allsvenskan || 30 || 14 || 8 || 8 || 53 || 39 || +14 || 50 || 5.311
|-
| 2010 || 9 || 16 || Allsvenskan || 30 || 10 || 10 || 10 || 36 || 38 || –2 || 40 || 4.285
|-
| 2011 || 8 || 16 || Allsvenskan || 30 || 13 || 5 || 12 || 39 || 34 || +5 || 44 || 8.094
|-
| 2012 || 10 || 16 || Allsvenskan || 30 || 10 || 7 || 13 || 36 || 45 || –9 || 37 || 6.208
|-
| 2013 || 4 || 16 || Allsvenskan || 30 || 14 || 10 || 6 || 35 || 26 || +9 || 52 || 5.771
|-
| 2014 || 11 || 16 || Allsvenskan || 30 || 10 || 9 || 11 || 36 || 45 || –9 || 39 || 6.144
|-
| 2015 || 13 || 16 || Allsvenskan || 30 || 8 || 7 || 15 || 31 || 42 || –11 || 31 || 6.163
|-
| 2016 || 6 || 16 || Allsvenskan || 30 || 12 || 8 || 10 || 45 || 40 || +5 || 44 || 6.229
|-
| 2017 || 12 || 16 || Allsvenskan || 30 || 9 || 5 || 16 || 30 || 49 || -19 || 32 || 6.236
|-
| 2018 || 10 || 16 || Allsvenskan || 30 || 9 || 7 || 14 || 27 || 35 || -8 || 34 || 5.563
|-
| 2019 || 14 || 16 || Allsvenskan || 30 || 4 || 11 || 15 || 22 || 47 || -25 || 23 || 5.307
|-
| 2020 || 14 || 16 || Allsvenskan || 30 || 6 || 10 || 14 || 30 || 49 || -19 || 28 || -
|-
| 2021 || 6 || 16 || Allsvenskan || 30 || 13 || 8 || 9 || 41 || 39 || +2 || 47 ||3.024
|-
| 2022 || 4 || 16 || Allsvenskan || 30 || 15 || 6 || 9 || 41 || 27 || +14 || 47 ||6.738
|-
|}

 Kalmar FF in Europa 

Kalmar FF speelt sinds 1978 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:Champions League (1x)
2009/10
Europa League (2x)
2010/11, 2012/13Europacup II (3x)
1978/79, 1981/82, 1987/88
UEFA Cup (3x)
1979/80, 1986/87, 2008/09Intertoto Cup (1x)
2006

Selectie en staf

Selectie 2023

Verhuurde spelers 

 Kalmar FF heeft een samenwerkingsverband met Oskarshamns AIK. Afgesproken is dat de spelers voor zowel Kalmar als Oskarshamn uit mogen komen.

Trainersstaf 2023

Bekende (oud-)spelers

Kampioensteam 2008
 2008 — Petter Wastå, Arthur Sorin, Joachim Lantz, Marcus Lindberg, Tobias Carlsson, Mikael Eklund, Jimmie Augustsson, Henrik Rydström, Stefan Larsson, Patrik Ingelsten, Abiola Dauda, Daniel Sobralense, David Elm, Patrik Rosengren, Petter Lennartsson, Viktor Elm, Rasmus Elm, Erik Israelsson, Lasse Johansson, Mattias Johansson, Robin Östlind, Emin Nouri, Filip Jägerbrink, Marcel Sacramento, Hampus Bohman, Ludvig Öhman, Marcus Mårtensson, Zlatan Azinovic en Etrit Berisha. Trainer-coach: Nanne Bergstrand.

Rugnummers in ruste

Als eerbetoon worden de volgende rugnummers niet meer gebruikt bij Kalmar FF:

 8 – Henrik Rydström, middenvelder (1993–2013)
 15 – Johny Erlandsson, middenvelder (1973–1988)

Records

Top 10 spelers met de meeste Allsvenskanduels 
Vet gedrukte spelers zijn nog steeds actief voor Kalmar FF.

Laatste update: 6 december 2020

 Top 10 spelers met de meeste doelpunten in de Allsvenskan 
Vet gedrukte spelers zijn nog steeds actief bij Kalmar FF. Laatste update: 6 december 2020''

Clubtopscorers per seizoen

Trainers

Externe link 
 Officiële website